Slessor ist der Familienname folgender Personen:

 Elliot Slessor (* 1994), englischer Snookerspieler
 John Slessor (1897–1979), britischer Luftmarschall
 Kenneth Slessor (1901–1971), australischer Dichter und Journalist
 Mary Slessor (1848–1915), britische Missionarin

Siehe auch:
 (4793) Slessor, Asteroid
 Slessor-Gletscher im Coatsland, Antarktika
 Slessor Peak, Berg im Grahamland, Antarktika